Le terme cortex désigne notamment :

Biologie 
Au sens général, le cortex désigne la couche superficielle ou périphérique d'un tissu organique.
 Cortex du poil.

En neuroanatomie, on distingue :
 le cortex cérébral et certaines de ses zones :
 cortex auditif ;
 Cortex visuel ;
 Cortex insulaire ;
 Cortex prémoteur ;
 Cortex périrhinal ;
 Cortex somatosensoriel ;
 Cortex associatif ;
 Cortex pariétal.
 le cortex cérébelleux.

 en botanique, le cortex désigne  cylindre cortical ;
 le cortex d'un corail est une partie de l'axe entourant son cœur.

Culture 

 Cortex est un groupe français de jazz fusion actif depuis le milieu des années 1970 ;
 Cortex est un personnage de la série télévisée animée Minus et Cortex ;
 le docteur Neo Cortex est un personnage du jeu vidéo Crash Bandicoot ;
 Cortex est un film britannique réalisé par Raoul Girard en 2004 ;
 Cortex est un film français réalisé par Nicolas Boukhrief en 2007 ;
 Cortex est un film allemand réalisé par Moritz Bleibtreu en 2020 ;
 Cortex est un revue scientifique dirigée par Sergio Della Sala.

Autres 
 Cortex est une série de Microcontrôleurs d'architecture ARM.

Voir aussi 
Cortecs